Arșița oder Arsita sind die Namen mehrerer Orte in Rumänien und einer Gemeinde in Italien:

 Arsita (Abruzzen), eine Gemeinde in der Provinz Teramo, (Italien)
 Arșița (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Arșița (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Arșița (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Arșița (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea